К-52
 К-52 (1939) (1941—1955) — советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны серии XIV типа «Крейсерская»
 К-52 (1960) (1960—1986) — советская атомная подводная лодка проекта 627А «Кит»